Список улиц города Дятлово

Ссылки 
 Карта г. Дятлово

Примечания 

Дятлово